Cet article listes les villes du Kenya les plus peuplées :

Annexes

Sources

Liens externes 
 Kenya – City population
 Bureau Central des Statistiques
 Mongabay
 e-Geopolis Program
 City Population

Kenya
 
Liste en rapport avec le Kenya